Gelis longipes (Rudow), een gewone sluipwesp
 Gelis longipes (Strickland), een gewone sluipwesp